Вайшнорас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Вайшнорас, Феликс Викентьевич (1897—1972) — литовский поэт, переводчик, журналист. Заслуженный работник культуры Литовской ССР.
 Вайшнорас, Юозас Томович (1911—1972) — литовский коммунист, партийный деятель, редактор и переводчик.